Сулейман II (1642—1691) — султан Османской империи (1687—1691).
 Сулейман II — эмир, глава провинции Табук (1972—1980), принц династии Аль Сауд.